Кусовац је црногорско и српско презиме. Може се односити на:

 Јоко Кусовац (18**—1863), православни свештеник, црногорски сердар и четовођа
 Лабуд Кусовац (1898—1967), црногорски новинар, комуниста и револуционар
 Никола Кусовац (рођ. 1935), српски историчар уметности
 Тамара Кусовац (рођ. 1970), српски дизајнер и сликар

Референце 

Црногорска презимена
Српска презимена